The Submarines — инди-поп-группа из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США.

Состав 
 Джон Драгонетти (John Dragonetti) — вокал, инструменты
 Блейк Хазард (Blake Hazard) — вокал, инструменты

Дискография 
 Declare a New State! (2006)
 Live Session (2006)
 Remix EP (2006)
 For the Kids Three! (2007)
 Honeysuckle Weeks (2008)
 Love Notes/Letter Bombs (Nettwerk, 2011)

Интересные факты 
 Песни You, Me and the Bourgeoisie и Submarine Symphonika были использованы в рекламных роликах iPhone 3G и iPhone 3GS соответственно.

Ссылки 
 Allmusic
 Myspace
 Facebook
 Extensive audio interview on public radio program The Sound of Young America
 iPhone commercial 

Инди-поп-группы США
Инди-рок-группы США
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса